Osoby o tym nazwisku:
 Claude Godart – luksemburski lekkoatleta

Inne:
 (7043) Godart – planetoida z pasa głównego asteroid